Fratelli d'Italia – uno dei nomi con cui è conosciuto l'inno nazionale italiano

Politica
 Fratelli d'Italia – partito politico italiano di destra fondato nel 2012

Cinema 
 Fratelli d'Italia – film italiano del 1952
 Fratelli d'Italia – film italiano del 1989
 Hermanitos, fratelli d'Italia – film documentario italiano del 2010

Altro 
 Fratelli d'Italia – romanzo di Alberto Arbasino
 Fratelli d'Italia – programma televisivo italiano
 Fratelli d'Italia – album di Al Bano del 2012
 Fratelli d'Italia – volume antologico a cura di David Bidussa